Streblocerus är ett släkte av kräftdjur. Streblocerus ingår i familjen Macrothricidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bladfotingar
Streblocerus